Straight Ahead är den amerikanska punkrockgruppen Pennywise femte album, utgivet 1999.

Låtlista
"Greed" - 3:15
"My Own Country" - 2:36
"Can't Believe It" - 1:57
"Victim of Reality" - 2:28
"Might Be a Dream" - 2:43
"Still Can Be Great" - 2:52
"Straight Ahead" - 2:41
"My Own Way" - 2:52
"One Voice" - 2:46
"Alien" - 4:07
"Watch Me as I Fall" - 2:10
"Just for You" - 2:28
"Can't Take Anymore" - 3:15
"American Dream" - 2:57
"Need More" - 2:56
"Never Know" - 2:42
"Badge of Pride" - 3:35

Musikalbum 1999
Album av Pennywise